Aldo Andreotti (1924 - 1980), mathématicien italien
 Bruno Andreotti, physicien français
 Carlo Andreotti (1943), homme politique italien
 Emilio Andreotti (1853 - 1896), compositeur et organiste italien
 Federico Andreotti (1847 - 1930), peintre et architecte italien
 Furio Andreotti (1965), metteur en scène italien
 Gérson Andreotti (1953), footballeur brésilien
 Giulio Andreotti (1919 - 2013), homme politique italien
 Libero Andreotti (1875 - 1933), sculpteur italien
 Luigi Andreotti (1829-1871), patriote italien du Risorgimento

Patronyme italien